Raffl steht für:

 Raffl (Gemeinde Faistenau), Weiler in der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Raffl (Gemeinde Buch), Ort in der Gemeinde Buch in Tirol, Bezirk Schwaz, Tirol
 Raffl (Film), Spielfilm von Christian Berger (Kameramann) (1984)
 Raffl & Cie, französisches Unternehmen, das von 1796 bis 1956 Heiligenfiguren bzw. christliche Figuren herstellte 

Raffl  ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Raffl (* 1939), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Franz Raffl (1775–1830), Tiroler Landwirt, der als Verräter des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer bekannt ist
 Hansjörg Raffl (* 1958), italienischer Rodler
 Johannes Raffl (1858–1927), Geistlicher, Fürstbischof von Brixen
 Michael Raffl (* 1988), österreichischer Eishockeyspieler
 Peter Raffl (* 1960), österreichischer Eishockeyspieler
 Thomas Raffl (* 1986), österreichischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Raffel